Szécsi Ferenc (1861–1941) drámaíró, dramaturg
 Szécsi Ferenc (1892–?) költő, műfordító
 Szécsi Ferenc (1905–1945) író, nyelvész
 Szécsi Ferenc (1913–1974) színházi rendező, színművész